Apollonius steht für:

 Apollonius (Heiliger) († 184/185), christlicher Apologet und Märtyrer

 Marcus Aelius Apollonius, römischer Elfenbeinschnitzer
 Apollonius Eidograph († 175 v. Chr.), alexandrinischer Grammatiker
 Apollonius (Mondkrater), benannt nach Apollonios von Perge
 Apollonios von Perge, antiker griechischer Mathematiker
 Apollonius von Tyrus, Titelheld des antiken Romans Historia Apollonii regis Tyri

Siehe auch:
 Apolloni
 Apollonia
 Apollonios